Gullivers Reisen steht für:

 Gullivers Reisen, satirischer Roman (1726) von Jonathan Swift
 Gullivers Reisen (1939), US-amerikanischer Zeichentrickfilm
 Gullivers Reisen (Fernsehfilm), zweiteiliger britischer Fernsehfilm (1996)
 Gullivers Reisen – Da kommt was Großes auf uns zu, US-amerikanischer Spielfilm (2010)
 Gullivers Reisen GmbH, ein Reisebusunternehmen aus Berlin, siehe EuroBusExpress #Deutschland